Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Family Circle Cup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-český pár Anastasija Pavljučenkovová a Lucie Šafářová, jehož členky nestartovaly společně. Šafářová vytvořila dvojici s francouzskou hráčkou Kristinou Mladenovicovou. Pavljučenkovová do soutěže nenastoupila.

Soutěž vyhrál nenasazený francouzsko-český pár Kristina Mladenovicová a Lucie Šafářová, který ve finále zdolal česko-americké turnajové jedničky Andreu Hlaváčkovou a Liezel Huberovou ve dvou setech 6–3 a 7–6(8–6). Šafářová tak obhájila titul z předchozího ročníku a na okruhu WTA Tour získala druhé vítězství ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Liezel Huberová (finále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Hlaváčková   L Huber
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Alt
| RD1-team02= M Erakovic   J Pegula
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ch-ť Čan   O Govorcova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= L Dekmeijere   T Malek
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J Görges   J Švedova
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=78
| RD1-score05-3=[12]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A-L Grönefeld   J Husárová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=66
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed07=
| RD1-team07= {{Nowrap| M Moulton-Levy}}  Š Čang
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= J Alawi   D Kaňáková
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= K Mladenovic   L Šafářová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= J Janković   A Petkovic
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= V Lepčenko   M Minella
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= V King   L Raymond
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Barty   A Rodionova
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= N Grandin   V Uhlířová
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Jurak   K Marosi
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Kops-Jones   A Spears
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Hlaváčková   L Huber
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ch-ť Čan   O Govorcova
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= J Görges   J Švedova
| RD2-score03-1='''7
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[5]
| RD2-seed04=
| RD2-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Charleston Open
WTA Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013